Åsele kan syfta på:

 Åsele kommun – en kommun i Västerbottens län 1971–
 Åsele socken – socken i Lappland
 Åsele landskommun – en tidigare kommun i Västerbottens län 1874–1959
 Åsele municipalsamhälle – ett samhälle i Åsele landskommun 1901–1959
 Åsele köping – tidigare administrativ köping i Sverige 1959–1971
 Åsele församling – församling i Sverige
 Åsele kyrka – kyrkobyggnad i Sverige
 Åsele – tätort i Lappland
 Åsele distrikt – ett distrikt i Åsele kommun och Västerbottens län
 Åsele lappmark – lappmark i Sverige
 Åsele tingslag – tingslag i Sverige
 Åsele marknad – marknad i Sverige
 Åsele och Vilhelmina tingslag – tingslag i Sverige